Тыбъю:

 Тыбъю — река в Республике Коми.
 Тыбъю — посёлок в Койгородском районе Республики Коми.